L'Université d'Oxford compte 38 collèges et 6 .

Histoire 
Les premières salles universitaires étaient des salles monastiques. Le hall privé de Blackfriars (1921) est un descendant de l'original (1221), et est donc parfois décrit comme l'héritier de la plus ancienne tradition de l'enseignement à Oxford.

L'université prend forme, des maisons se construisent partout aux abords de l'université d'Oxford. Au , les collèges d'universitaires commencent à faire payer aux élèves des frais de scolarité.

Les plus anciens collèges d'Oxford sont University College, Balliol, et Merton, établi entre 1249 et 1264, bien qu'il y ait un certain désaccord sur l'ordre exact et précisément au moment où chacun a commencé à enseigner. Exeter est le quatrième collège d'Oxford, fondée en 1314, le cinquième est Oriel, qui a été fondée en 1326. Le collège le plus récent est le Green Templeton College, fondé en 2008 avec la fusion de Green College et Templeton College.

Les femmes sont admises à l'université en 1878. Jusqu'en 1979, cinq collèges sont réservées aux femmes : Somerville College, St Anne's College, St Hilda's College, St Hugh's College, et Lady Margaret Hall. Tous les collèges et salles sont maintenant mixtes. Certains collèges, tels que Sainte-Croix et Linacre, acceptent seulement les étudiants des cycles supérieurs. All Souls College accepte seulement des boursiers. Harris Manchester College accepte uniquement les étudiants âgés d'au moins 21 ans.

Liste des collèges 

On peut ajouter à cette liste les collèges qui n'existent plus aujourd'hui :
 Canterbury College fondé en 1362, fermé en 1541 ;
 Cardinal College fondé en 1524, est devenu Christ Church en 1546 ;
 Durham College fondé vers 1291, fermé en 1545 ;
 Gloucester College fondé en 1283, est devenu une part de St John's College en 1542, et recréé comme Worcester College en 1714 ;
 Greek College fondé en 1699, fermé en 1705, exclusif aux étudiants grecs ;
 Green College fondé en 1979 ;
 St Bernard's College fondé en 1437, fermé sous le règne du roi Henri VIII d'Angleterre ;
 St Mary's College fondé en 1435, fermé sous le règne du roi Henri VIII d'Angleterre ;
 Templeton College fondé en 1984, qui a fusionné avec Green College pour former Green Templeton College en 2008.

Liste des Permanent Private Halls 

 
Groupe de Coïmbre
Universite Oxford